Ушако́в, Алекса́ндр Андре́евич:
 Ушаков, Александр Андреевич (род. 1948) — советский биатлонист.
 Ушаков, Александр Андреевич (1751 — не ранее 1822) — русский государственный деятель, олонецкий и тверской губернатор.